Garçon ist:
 das französische Wort für einen Jungen oder jungen Mann
 eine französische Bezeichnung für einen Kellner

Garçon ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Garçon (1889–1967), französischer Schriftsteller
 Pierre Garçon (* 1986), US-amerikanischer Football-Spieler

Garçon steht weiterhin für:

 Garçon (Lied), eine Single der französischen Popsängerin Koxie aus dem Jahr 2007
 Garçon!, französischer Spielfilm aus dem Jahr 1983, siehe Garçon! Kollege kommt gleich!
 Garçon (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Garson
 Garzón
 Garçonnière